

Cinema
L'autre – film del 1917 diretto da Louis Feuillade
Autre - L'altro (L'autre) – film del 1991 diretto da Bernard Giraudeau
L'autre – film del 2003 diretto da Benoît Mariage
L'autre – film del 2008 diretto da Patrick-Mario Bernard e Pierre Trividic

Musica
L'autre... – album del 1991 di Mylène Farmer